Blackberry Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Blackberry Island (Kalifornien)
 Blackberry Island (Ohio)
 Blackberry Island (Oklahoma)
 Blackberry Island (Texas)